Hildegard hace referencia a varios artículos:

Personas
Hildegard Behrens, soprano dramática alemana;
Hildegard Burjan, política y activista social austriaca;
Hildegard Dammann, botánico alemán;
Hildegard Falck, campeona olímpica alemana;
Hildegard Knef, actriz, cantante y escritora alemana;
Hildegard Peplau, enfermera estadounidense que estableció el modelo de cuidados que lleva su nombre;
Hildegard Ranczak, soprano y mezzosoprano dramática;
Hildegard Stausberg, periodista alemana especializada en América Latina;

Ficción
Hildegard von Bingen: Laudes de Sainte Ursule, álbum de música medieval 
Hildegard von Krone, personaje de videojuego;

Además
Hildegarda

Nombres ambiguos